Французская пара — Жюльен Беннето и Эдуар Роже-Васслен — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Боб и Майк Брайаны — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Давид Марреро /  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
  Микаэль Льодра /  Николя Маю (Третий раунд, отказ)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Второй раунд)
  Трет Конрад Хьюи /  Доминик Инглот (Второй раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)

<ol start="9">
  Лукаш Кубот /  Роберт Линдстедт ''(Четвертьфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара ''(Первый раунд)
 ''' Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Титул)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес ''(Финал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу ''(Третий раунд)
  Эрик Буторак /  Равен Класен ''(Второй раунд)
  Джейми Маррей /  Джон Пирс ''(Третий раунд)
  Пабло Куэвас /  Орасио Себальос (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Матиас Бург /  Поль-Анри Матьё (Первый раунд)
  Тристан Ламасин /  Лоран Локоли (Первый раунд)
  Фабрис Мартен /  Юго Нис (Первый раунд)
  Гаэль Монфис /  Жослан Уанна (Первый раунд)
  Флоран Серра /  Максим Тейшейра (Первый раунд)

<ol start="6">
 Жонатан Эйссерик /  Марк Жикель ''(Второй раунд)
 Пьер-Юг Эрбер /  Альбано Оливетти ''(Первый раунд)
 Симоне Болелли /  Фабио Фоньини ''(PR, Второй раунд)
 Ярослав Левинский /  Филипп Маркс ''(PR, Первый раунд)
 Колин Флеминг /  Росс Хатчинс ''(PR, Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые